Garinus ist der Familienname folgender Personen:

 Guarinus von Sitten (auch Warin von Sitten oder auch G(u)arin(us) von Sitten; * um 1065, † 1150), Bischof von Sitten
 Guérin (Kanzler) (Bruder Guérin oder Garin, genannt der Erwählte; lat. Garinus; † 1227), Bischof von Senlis sowie Siegelbewahrer und Kanzler von Frankreich